Ко́рти — многозначный термин.
 Корти ( — дворы) — множественное число от корте (большое однодворное поселение у итальянцев).

Фамилии

Корти 
() — итальянская фамилия. Распространена и за пределами Италии. Известные носители:
 Корти, Аксель (1933—1993) — австрийский кинорежиссёр.
 Корти, Альфонсо Джакомо Гаспаре (1822—1876) — итальянский гистолог.
 Корти, Антонио — аргентинский боксёр.
 Корти, Джесс — американский актёр озвучивания анимационных фильмов.
 Корти, Луиджи (1823—1888) — итальянский дипломат, граф.
 
 Корти, Мария — итальянский семиотик.
 Корти, Ренато (1936—2020) — итальянский кардинал.
 Корти, Эудженио — итальянский офицер и писатель.

Корти 
() — английская фамилия:
 Корти, Джон — кинорежиссёр.

Составные и связанные термины 
 Медзана-Корти-Боттароне (; Боттароне) — коммуна, существовавшая в Италии и вошедшая в состав коммуны Брессана-Боттароне.
 Кортиев орган — периферическая часть звуковоспринимающего аппарата (рецептор слухового анализатора) у млекопитающих животных и человека. Назван в честь открывшего его Альфонсо Корти.